Sini peut désigner :

Toponyme 

 Sini, une localité du Burkina Faso
 Sini, une ville du Jharkhand en Inde
 Sini, une ville de Sardaigne en Italie

Patronyme 

 Linda Sini (1926-1999), actrice italienne ;
 Simone Sini (né en 1992), footballeur italien ;
 Tarquinio Sini (1891-1943), illustrateur et graphiste italien.

Autre 
 Sini, style d'écriture